La Division 1 1955/1956 fue la 18.ª temporada del fútbol francés profesional. OGC Nice se proclamó campeón con 43 puntos, obteniendo su tercer título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1956/57:
 Stade Rennais UC: Campeón de la Division 2
 Angers SCO: Segundo lugar
 US Valenciennes-Anzin: Tercer lugar

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1956
Fútbol en 1955
Fútbol en 1956